Gil’ kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Hiloba, ort, Qusar, 
 Hil, ort, Qusar, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar